Films
The Hole (1957), een Japanse film van Kon Ichikawa
De internationale titel van de Franse film Le Trou uit 1961
The Hole (1962), een korte animatiefilm van John Hubley
The Hole (1997), een Zuid-Koreaanse thriller van Kim Sung-hong
The Hole (1998), een Taiwanese musical van Tsai Ming-Liang
The Hole (2001), een Britse film uit 2001
The Hole (2009), een Amerikaanse horrorfilm uit 2009
The Hole (2010), een documentairefilm.

Muziek
The Hole (Golden Earring), een muziekalbum van de Nederlandse groep Golden Earring
The Hole (Randy Travis), een lied van Randy Travis uit 1988